Mystique steht für:
 Mystique, eine Figur aus dem Marvel-Universum, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum#Mystique
 Mercury Mystique, Automodell der Marke Mercury
 Mystique, ein Schiffstyp, siehe Mistico (Schiffstyp)
 Mystique (Band), eine amerikanische Soulband der 1970er Jahre (What Would the World Be Without Music, 1977)

Siehe auch: